Ребек (фр. Rebecques) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.
 Джуліус Ребек (нар.11 квітня 1944, Берегово, Угорщина) — американський хімік.